Керрон Стюарт (; род. 16 апреля 1984 года, Кингстон, Ямайка) — ямайская бегунья, призер ОИ-2008, чемпион мира в эстафете 4×100 м 2009 и 2013 годов. Личный рекорд на 100 м был установлен 17 августа 2009 года в Берлине (10,75 с).

Карьера 
На Олимпийских играх 2008 года в Пекине Стюарт выступала в дисциплинах 100, 200, а также в эстафете 4×100 метров. В первом раунде на стометровке спортсменка показала лучшее время в своём забеге (11,28 с), опередив Эзинне Окпараебо и Лаверн Джонс-Ферретт. В следующем раунде Стюарт улучшила своё время, выбежав из 11 секунд (10,98), и снова оказалась лучшей. В полуфинале бегунья заняла первое место и вышла в финал, показав хорошее время (11,05 с). Финальный забег получился запоминающимся. В финале три лучших времени показали ямайские спринтерши. Первой финишировала Шэлли-Энн Фрейзер (10,78 с), а второе разделили Стюарт и Шерон Симпсон, показав абсолютно одинаковое время (10,98 с).

Примечания

Ссылки 
 Профиль на IAAF

Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2008 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2012 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2008 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2008 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2012 года
Чемпионы мира по лёгкой атлетике
Чемпионы Игр Содружества по лёгкой атлетике
Бегуны на короткие дистанции Ямайки